Kimmèrikon (en grec antic Κιμμερικόν) era una ciutat grega del Bòsfor Cimmèric a la Mar Negra. També va ser anomenada Cerbèrion, propera a la muntanya del mateix nom, a la part oriental del sud de la península de Kertx, segons Estrabó. Plini el Vell la situa ultimo in ostio. És probablement la moderna Temruk.

Estrabó diu que estava situada en una península on es tancava l'istme del llac o la mar de Meòtida (l'actual Mar d'Azov), i diu que tenia un dic. Portava aquest nom, diu, pel gran poder que tenien els cimmeris a tota la regió del Bòsfor. El geògraf també parla d'un petit poblet anomenat Cimmèrica situat a 120 estadis de Kimmèrikon.

Referències 

Ciutats gregues de Crimea
Colònies milèsies de la Mar Negra